Die VIII. Arafura Games fanden vom 12. bis zum 19. Mai 2007 in der nordaustralischen Stadt Darwin statt. Es wurden Wettkämpfe in insgesamt 29 Disziplinen durchgeführt, wobei zum zweiten Mal nach 2005 auch Behindertensportler teilnahmen.

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Offizielle Website der Arafura Games (englisch)

2007
Multisportveranstaltung 2007